Il Bosco Eliceo Fortana è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Ferrara e Ravenna.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino più o meno intenso.
odore: vinoso, gradevole.
sapore: secco o amabile, corposo, moderatamente tannico, sapido, tranquillo o vivace

Storia 
Vi sono testimonianze storiche che riferiscono la coltivazione del Fortana già ai tempi della civiltà di Spina; altri che questo vitigno sia stato portato da Renata di Francia attorno al 1500, quando sposò Ercole II D'Este.

Abbinamenti consigliati 
Questo vino è uno dei pochi, se non l'unico, che si sposa egregiamente con il brodetto d'anguilla di Comacchio, e comunque con i cibi grassi prodotti nella zona di coltivazione, quali salumi e fritture di pesce, nonché con i celebri cappelletti di Ferrara. Altro abbinamento classico e territoriale è con la celebre Salama da sugo ferrarese.

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Ferrara  (1990/91)  1911,45  
Ferrara  (1991/92)  1885,03  
Ferrara  (1992/93)  2015,23  
Ferrara  (1993/94)  1371,23  
Ferrara  (1994/95)  2108,0  
Ferrara  (1995/96)  1060,92  
Ferrara  (1996/97)  1601,32  
Ravenna  (1990/91)  455,0  
Ravenna  (1992/93)  367,29  
Ravenna  (1994/95)  249,76  
Ravenna  (1995/96)  314,02  
Ravenna  (1996/97)  381,92

Collegamenti esterni 
 

Vini DOC della provincia di Ferrara
Vini DOC della provincia di Ravenna
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Fortana